Yarra River ist der Name folgender Flüsse:

 Yarra River, Fluss in Victoria, Australien
 Yarra River (Neuseeland), Nebenfluss des Acheron River (Clarence River) in der Region Marlborough, Neuseeland